Ел Гобернадор има више значења:

 Ел Гобернадор (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гобернадор (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику